

Codici 
 idt – codice ISO 639-3 della lingua idaté

Informatica 

 IDT, Interrupt Descriptor Table